

Cinema 
 The Protector – film del 1998 diretto da Jack Gill
 L'angelo della morte (The Protector) – film del 1999 diretto da Bret McCormick
 The Protector - La legge del Muay Thai – film del 2005 diretto da Prachya Pinkaew
 The Protector – film del 2022 diretto da Lenin M. Sivam

Televisione 
 The Protector – serie televisiva statunitense prodotta nel 2011
 The Protector – serie televisiva turca prodotta nel 2018

Pagine correlate 
 Protector
 The Protectors